Алекса́ндр Никола́евич Лоды́гин (, с. Стеньшино, Тамбовская губерния — 16 марта 1923, Бруклин, Нью-Йорк) — русский электротехник, один из изобретателей лампы накаливания (23 июля 1874 года по новому стилю), предприниматель.

Биография 
Родился в селе Стеньшино Липецкого уезда Тамбовской губернии. Происходил из знатной дворянской фамилии (его род, как и род Романовых, вёл своё происхождение от Андрея Кобылы). Его родители — небогатые дворяне, Николай Иванович и Варвара Александровна (в девичестве Вельяминова).

По семейной традиции Александр должен был стать военным, и поэтому в 1859 году он поступил в неранжированную роту (подготовительные классы) Воронежского кадетского корпуса, которая располагалась в Тамбове, затем был переведён в Воронеж с характеристикой: «добр, отзывчив, прилежен». В 1861 году в Тамбов переехала вся семья Лодыгиных. В 1865 году Лодыгин был выпущен из кадетского корпуса юнкером в 71-й пехотный Белевский полк, а с 1866 по 1868 годы учился в Московском юнкерском пехотном училище.

В 1870 году Лодыгин вышел в отставку и переехал в Санкт-Петербург. Здесь он ищет средства для создания задуманной им летательной машины с электрическим двигателем (электролёта) и параллельно начинает первые опыты с лампами накаливания. Также вёл работу над проектом водолазного аппарата. Не дождавшись решения от российского военного министерства, Лодыгин пишет в Париж и предлагает республиканскому правительству использовать летательный аппарат в войне с Пруссией. Получив положительный ответ, изобретатель едет во Францию. Но поражение Франции в войне остановило планы Лодыгина.

Вернувшись в Петербург, он вольнослушателем посещал в Технологическом институте занятия по физике, химии, механике. В 1871—1874 годах проводил опыты и демонстрации электрического освещения лампами накаливания в Адмиралтействе, Галерной гавани, на Одесской улице, в Технологическом институте.

Лодыгин, живя в Петербурге, и второй творец электросвета Яблочков — в Москве, знали друг о друге по многочисленным и шумным публикациям о себе в прессе, а также по рассказам общего друга, тоже электротехника-изобретателя — Владимира Чиколева. Встречались на промышленных выставках. Судьба свела их для совместных трудов только в 1878 году — в Петербурге.

Первоначально Лодыгин пытался использовать в качестве нити накала железную проволоку. Потерпев неудачу, перешёл к экспериментам с угольным стержнем, помещённым в стеклянный баллон.

В 1872 году Лодыгин подал заявку на изобретение лампы накаливания, а в 1874 году — получил патент на своё изобретение (привилегия № 1619 от 11 июля 1874) и Ломоносовскую премию от Петербургской академии наук. Лодыгин запатентовал своё изобретение во многих странах: Австро-Венгрии, Испании, Португалии, Италии, Бельгии, Франции, Великобритании, Швеции, Саксонии и даже в Индии и Австралии. Он основал компанию «Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и К°».

В 1870-х годах Лодыгин сблизился с народниками. 1875—1878 годы он провёл в туапсинской колонии-общине народников. С 1878 года Лодыгин снова в Петербурге, работал на разных заводах, занимался усовершенствованием водолазного аппарата, трудился над другими изобретениями. За участие в Венской электротехнической выставке Лодыгин был награждён орденом Станислава 3-й степени. Почётный инженер-электрик Санкт-Петербургского электротехнического института (1899).

В 1884 году начались массовые аресты революционеров. Среди разыскиваемых — знакомые и друзья Лодыгина. Он решил уехать за границу. Расставание с Россией продлилось 23 года. Лодыгин работал во Франции и США, создавая новые лампы накаливания, изобретал электропечи, электромобили, строил заводы и метрополитен. Особо надо отметить полученные им в этот период патенты на лампы с нитями из тугоплавких металлов, проданные в 1906 году «Дженерал электрик компани».

В 1884 году организовал в Париже производство ламп накаливания и прислал в Санкт-Петербург партию ламп для 3-й электротехнической выставки. В 1893 году обратился к нити накала из тугоплавких металлов, применявшейся им в Париже для мощных ламп 100—400 свечей. В 1894 году в Париже организовал ламповую фирму «Лодыгин и де Лиль». В 1900 году участвовал во Всемирной выставке в Париже. В 1906 году в США построил и пустил в ход завод по электрохимическому получению вольфрама, хрома, титана. Важное направление изобретательской деятельности — разработка электрических печей сопротивления и индукционных для плавки металлов, меленита, стекла, закалки и отжига стальных изделий, получения фосфора, кремния.

28 марта 1895 года Лодыгин женился в Париже на преподавательнице английского языка (затем — журналистке, корреспондентке газет «Pittsburg dispatch» и «Brooklyn Eagle») Альме Шмидт (1871—29.11.1925), дочери лингвиста и педагога Франсиса Шмидта. У них родилось две дочери, в 1901 году — Маргарита, а в 1902 году — Вера. Семья Лодыгиных с 1907 года жила в России. Александр Николаевич привёз целую серию изобретений в чертежах и набросках: способы приготовления сплавов, электропечи, двигатель, электроаппараты для сварки и резки.

Лодыгин преподавал в Электротехническом институте, работал в строительном управлении Петербургской железной дороги. С 1910 по 1917 год он был заведующим пятью трансформаторными подстанциями трамвайного движения в Петербурге. В 1913 году он был командирован Управлением земледелия и землеустройства в Олонецкую и Нижегородскую губернии для выработки предложений об электрификации. Первая мировая война изменила планы, Лодыгин начал заниматься летательным аппаратом вертикального взлёта.

Участвовал Лодыгин и в политической жизни, придерживался умеренно-правых, консервативно-либеральных взглядов, был сторонником земельной реформы П. А. Столыпина, близок к Всероссийскому национальному союзу. Им была написана статья «Открытое письмо гг. членам Всероссийского национального клуба» (1910) и брошюра «Националисты и другие партии» (1912), изданная Всероссийским национальным клубом. 

Александр Лодыгин полагал, что национальное развитие русского народа на современном этапе является основой прогресса России: «Национальная партия провозглашает, что цель ея: 
а) господство русской народности в пределах Российской империи; 
б) укрепление сознания русского народного единства; 
в) устройство русской бытовой самопомощи и развитие русской культуры».

После Февральской революции 1917 года изобретатель не сработался с новой властью. Материальные трудности заставили семью Лодыгиных в сентябре 1917 года уехать в США. Работал инспектором электротехнического оборудования в «Сперри Джайроскоп (Гироскоп) Компани» в Бруклине, был членом Американского института инженеров-электриков Американского электрохимического общества и Американского химического общества. Приглашение вернуться в РСФСР для участия в разработке плана ГОЭЛРО Лодыгин не принял.

В марте 1923 года скончался в Бруклине.

Награды и звания 
 За участие в Венской электротехнической выставке Лодыгин был награждён орденом Станислава 3-й степени.
 В 1874 году за изобретение лампы Петербургская АН присудила ему Ломоносовскую премию.
 В 1899 году Петербургский электротехнический институт присвоил ему звание почётного инженера-электрика.

Изобретения

Лампа накаливания 

У электрической лампочки нет одного единственного изобретателя. История лампочки представляет собой целую цепь открытий, сделанных разными людьми в разное время (см. Лампа накаливания: история изобретения). Однако заслуги Лодыгина в создании ламп накаливания особенно велики. Лодыгин первым предложил применять в лампах вольфрамовые нити (в современных электрических лампочках нити накала именно из вольфрама) и закручивать нить накаливания в форме спирали. Лампы Лодыгина с вольфрамовыми нитями демонстрировались на Всемирной выставке в Париже, состоявшейся в 1900 году.

Водолазный аппарат 
В 1871 году Лодыгин создал проект автономного водолазного скафандра с использованием газовой смеси, состоящей из кислорода и водорода. Кислород должен был вырабатываться из воды путём электролиза.

Индукционная печь 
19 октября 1909 года Лодыгин получил патент на индукционную печь.

Другое 
Лодыгин изобрёл электрический обогреватель для отопления.

Был в числе инициаторов создания журнала «Электричество» (1881).

Память 
 В 1970 году Международный астрономический союз назвал именем Лодыгина кратер на обратной стороне Луны.
 «Научно-исследовательский институт источников света имени А. Н. Лодыгина», Саранск.
 Переулок Лодыгина в Санкт-Петербурге.
 Улица Лодыгина в Екатеринбурге.
 Улица Лодыгина в Йошкар-Оле.
 Улица Лодыгина в Саранске.
 Улица Лодыгина в Киеве.
 Улица Лодыгина в Перми.
 Улица Лодыгина в Волгограде.
 Улица Лодыгина в Краснодаре.

Примечания

Литература 
 
 
 Нехамкин, Эрнст Львович. СВЕТ АЛЕКСАНДРА ЛОДЫГИНА []
 Парри Альберт. Легендарный Лодыгин (Отчасти по новонайденным материалам) // Новое русское слово. — Нью-Йорк, 1972. — 21 октября (№ 22775). — С. 2; 23 октября (№ 22777). — С. 2; 24 октября (№ 22778). — С. 2; 25 октября (№ 22779). — С. 2; 26 октября (№ 22780). — С. 2; 27 октября (№ 22781). — С. 2; 28 октября (№ 22782). — С. 2; 30 октября (№ 22784). — С. 2; 31 октября (№ 22785). — С. 2; 1 ноября (№ 22786). — С. 2.

Ссылки 
 Лодыгин Александр Николаевич
 Биография на сайте ХРОНОС
 
 Описание индукционной печи А. Лодыгина
 Описание электрического индукционного прибора для нагревания и плавления металлов и других тел А. Лодыгина
 Музей А. Н. Лодыгина в Тамбове

Выпускники Воронежского кадетского корпуса
Изобретатели по алфавиту
Изобретатели Российской империи
Учёные XIX века
Учёные XX века
Предприниматели Российской империи
Русские эмигранты первой волны в США
Члены Всероссийского национального союза
Преподаватели Санкт-Петербургского электротехнического университета
Электротехники Российской империи
Лауреаты Ломоносовской премии (Российская империя)